Rezultati Prvenstva Anglije 1956 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Shirley Fry je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Louise Brough (Polfinale)
  Beverley Fleitz (Četrtfinale)
  Angela Mortimer (Četrtfinale)
  Althea Gibson (Četrtfinale)
  Shirley Fry (Prvakinja)
  Angela Buxton (Finale)
  Dorothy Knode (Drugi krog)
  Shirley Bloomer (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1956